Хелдур Нестор (, , Ярвамаа — 2 апреля 2019) — советский и эстонский геолог и палеонтолог.

Биография 
Хелдур Нестор родился в семье крестьянина в волости Сяревере. Муж геолога .

В 1959 году окончил первую среднюю школу Тюри, в 1959 геологический факультет Тартуского университета, в 1964 аспирантуру института геологии Эстонской академии наук. В 1965 году получил степень кандидата геолого-минералогических наук. В 1979 году в Московском государственном университете защитил докторскую диссертацию на тему «Эволюция и условия обитания палеозоиских строматопорат».

С 1959 по 2000 год работал научным сотрудником Института геологии Эстонской академии наук. С 2001 по 2008 год работал старшим научным сотрудником института геологии Таллинского технического университета.

Проводил геологические исследования на Урале, в средней Сибири, Прибалтике, на Западной Украине, в Швеции, Норвегии, США и Канаде. Автор более 150 научных работ и 5 монографий.

Награды 
 Премия Эстонской ССР (1972)
 Диплом Эстонской академии наук (1985 и 1992)
 Премия науки Эстонской Республики (1991)
 Медаль Карла Эрнста фон Бэра (1992)
 Премия академика Карла Орвика (2000)

Примечания

Ссылки 
 Хелдур Нестор  на Эстонском информационном портале

Геологи СССР
Геологи Эстонии
Палеонтологи СССР
Палеонтологи Эстонии
Выпускники Тартуского университета